A budapesti védelem vagy Budapest-csel sakkmegnyitás, amely a következő lépésekkel kezdődik:
1.d4 Hf6
2.c4 e5.

Második lépésével sötét azonnal csapást intéz a világos centrumra, legalábbis ideiglenesen feláldozva egy gyalogot. Világos általában nem ragaszkodik a gyalogelőny megtartásához, mert ez védekezésre kárhoztatná a figuráit, és gyakran sötétnek biztosít felfejlődési előnyt.

A gyalog megvédése helyett világos általában fejleszti a bábuit, fejlődési előnyre törekedve, sötétet pedig egy ideig a gyalog visszanyerése foglalja le. 3.dxe5 után sötétnek másodszor is lépnie kell huszárjával, ami tempóvesztést jelent. 

Néha előfordul a 3…He4!?, a Fajarowicz-változat, egy igazi cseljáték.

Gyakoribb azonban a 3…Hg4, ami gyakran 4.Ff4-gyel folytatódik, majd a főváltozat '''…Hc6 5.Hf3 Fb4+ 6.Hbd2 Ve7 7.a3 Hgxe5! 8.Hxe5 Hxe5 9.e3! Fxd2+ 10.Vxd2, világos kis előnyével.

Sakkmegnyitások